Sezon 2015/16 2. Fußball-Bundesligi – 42. edycja rozgrywek niemieckiej 2. Fußball-Bundesligi w piłce nożnej.

Rozgrywki toczyły się w jednej grupie i występowało w nich 18 drużyn. Po zakończeniu sezonu mistrz oraz wicemistrz awansowali bezpośrednio do Bundesligi, a 3. drużyna grała w barażu o awans z 16. drużyną Bundesligi. Dwie ostatnie drużyny spadły do 3. Ligi, a 16. drużyna grała w barażu o pozostanie w 2. Bundeslidze z 3. drużyną 3. Ligi.

2. Fußball-Bundesliga

Drużyny 
W 2. Bundeslidze w sezonie 2015/16 występowało 18 drużyn.

Tabela 

 źródło:
 SC Freiburg i RB Leipzig awansowały do Bundesligi 2016/17.
 1. FC Nürnberg przegrał swoje mecze barażowe i pozostał w 2. Bundeslidze 2016/17.
 MSV Duisburg przegrał swoje mecze barażowe i spadł do 3. Ligi 2016/17.
 SC Paderborn 07 i FSV Frankfurt spadły do 3. Ligi 2016/17.
 * Za wykroczenia licencyjne SV Sandhausen został ukarany przez DFB 3. punktami ujemnymi.

Baraż o awans do Bundesligi 

 Eintracht Frankfurt wygrał mecze barażowe i pozostał w Bundeslidze 2016/17.
 1. FC Nürnberg przegrał mecze barażowe i pozostał w 2. Bundeslidze 2016/17.

Baraż o pozostanie w 2. Bundeslidze 

 MSV Duisburg przegrał mecze barażowe i spadł do 3. Ligi 2016/17.
 Würzburger Kickers wygrał mecze barażowe i awansował do 2. Fußball-Bundesligi 2016/17.

Zobacz też 
 Bundesliga 2015/16
 3. Liga 2015/16
 Regionalliga 2015/16
 Oberliga 2015/16

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Archiwum F-Archiv
 
 
 

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
2015 w piłce nożnej
2016 w piłce nożnej
2015 w Niemczech
2016 w Niemczech